Крете́к () — аналог сигареты, как минимум на 1/3 заполненные измельчённой гвоздикой (дым от таких сигарет более мягкий, с особым привкусом), изготавливаются из индонезийских сортов табака, который вдобавок к гвоздике заправляется еще и «особым соусом», отличающимся в зависимости от марки. Соус может содержать до 100 различных компонентов, включая специи, фрукты, кофе и многое другое. В Индонезии существует более двух тысяч марок кретека. Индонезия является крупнейшим в мире производителем сигарет с гвоздикой и экспортирует эту продукцию на сумму до 500 миллионов долларов США в год.

Производители: Gudang Garam, Sampoerna, Djarum.

Примечания

Литература 
 Hanusz, Mark (2000). Kretek: The Culture and Heritage of Indonesia's Clove Cigarettes. Equinox Publishing. ISBN 979-95898-0-0.

Сигареты по типу
Табачные изделия
Культура Индонезии
Изобретения Индонезии